West est un mot anglais qui signifie ouest.

Toponyme 

 West, une localité du comté de McLennan au Texas aux États-Unis ;
 West, une ville du Mississippi aux États-Unis ;
 West, un arrondissement de Francfort-sur-le-Main.

On retrouve aussi west ou West dans les toponymes suivants :
 Midwest (ou Middle West ou Midwestern United States), une région des États-Unis d'Amérique ;
 Mid West, une région de l'Australie Occidentale ;
 South West, une région de l'Australie occidentale ;
 Beaufort West, une ville et municipalité d'Afrique du Sud, située dans la province du Cap-Occidental ;
 Passage West, une ville du comté de Cork en République d'Irlande ;
 West Lothian, une des 32 divisions administratives de l’Écosse ;

 Lawrence West, une station du métro de Toronto, au Canada.

Pseudonyme 

 Paul West (1958-), nom de plume de l'écrivain Stephen Clarke ;
 Nigel West (1951-), nom de plume de l'écrivain et homme politique britannique Rupert Allason ;
 Julian West (1904-1981), nom de scène de l'éditeur Nicolas de Gunzburg ;
 Sandy West (1959-2006), musicienne, chanteuse, auteur-compositeur et batteuse américaine.

Patronyme 

 Adam West (1928-2017), acteur américain ;
 Albert West (1949-2015), chanteur néerlandais ;
 Alfred West (1893-1931), joueur de rugby néo-zélandais ;
  ;
 André Gratien West (1806-1885), administrateur et historien militaire français ;
  ;
 Auguste-César West (1810-1880), homme politique français ;
 Benjamin West (1738-1820), peintre anglo-américain ;
 Billy West (1892-1975), acteur américain de l'ère du film muet ;
 Billy West (1950-), acteur, producteur, compositeur et réalisateur américain ;
 Chandra West (1970-), actrice américaine ;
  ;
 Clare West (1889-1980), créatrice de costumes américaine ;  
 Claudine West (1890-1943), scénariste, dramaturge et romancière britannique ;
 Cornel West (1953-), philosophe et spécialiste des religions ;
 David West (1980-), joueur de basket-ball ;
 Donda West (1949-2007), professeure américaine, mère de Kanye West ;
 Delonte West (1983-), joueur de basket-ball ;
 Dominic West (1969-), acteur britannique ;
 Dorian West (1967-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Dorothy West (1891-1980), actrice américaine ;
 Dorothy West (1907-1998), écrivaine afro-américaine de la Renaissance de Harlem ;
 Dottie West (1932-1991), chanteuse de musique country américaine ;
 Doug West (1967-), joueur de basket-ball américain ;
 Douglas West (1953-), mathématicien américain ;
 Elliot West (1924-?), écrivain et scénariste américain, auteur de roman d'espionnage et de roman policier ;
 Eric West (1982-), acteur américain ;
 Franz West (1947-2012), artiste autrichien ;
 Fred West (1941-1995), tueur en série britannique ;
 Gilbert West (1703-1756), auteur britannique ;
 Gladys West (née en 1931), mathématicienne américaine ;
 Gordon West (1943-2012), joueur de football anglais :
 Hedy West (1938-2005), chanteuse folk américaine ;
 Ihaia West (1992-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  ;
 Jane West (1758-1852), romancière et poétesse anglaise ;
 Jerry West (1938-), joueur de basket-ball américain ;
 Jessamyn West (1902-1984), romancière américaine ;
  ;
 John Anthony West (1932-2018), écrivain américain de science-fiction ;
  :
 Kanye West (1977-), producteur de hip-hop et rappeur américain ;
 Kevin West (1965-), acteur américain ;
 Kimberly Kardashian West (1980-), productrice, animatrice et actrice de télévision américaine ;
 Langdon West (1886-1947), réalisateur américain ;
 Lawrence West, médaillé olympique canadien en aviron ;
 Leslie West (1945-2020), guitariste américain ;
 Lillian West (1886-1970), actrice américaine ;
 Louis Jolyon West (1924-1999), psychiatre américain ;
 Mae West (1893-1980), actrice américaine ;
 Mario West (né en 1984), joueur de basket-ball américain ;
 Mark West (1960-), joueur de basketball américain ;
 Marlene West (1972-), joueuse de squash jamaïcaine ;
  (1937-), acteur américain ;
 Martin Litchfield West (1937-2015), helléniste britannique ;
 Maura West (1972-), actrice américaine ;
 Moritz West (1840-1904), librettiste autrichien ;
 Morris West (1916-1999), écrivain australien ;
 Nathanael West (1903–1940), nom de plume de l'auteur, scénariste et satiriste américain Nathan Wallenstein Weinstein ;
 Paul West (1871-1918), scénariste et réalisateur américain ;
 Paul West (1930-2015), écrivain britannique ;
 Pennerton West (1913-1965), artiste américaine ;
 Randy West (1947-), acteur de cinéma pornographique ;
 Ray West (1925-2016), ingénieur du son américain ;
 Raymond B. West (1886-1923), réalisateur et acteur américain ;
 Rebecca West (1892-1983), écrivaine et féministe anglo-irlandaise ;
 Red West (1936-2017), acteur américain, cascadeur et compositeur ;
 Richard Gilbert West (1926-2020), un botaniste, géologue et paléontologue britannique ;
 Richard M. West (1941-), un astronome danois ;
  ;
  ;
 Rosemary West (1953-), meurtrière britannique, épouse de Fred West ;
 Roy Owen West (1868-1958), homme politique américain ;
 Samuel West (1966-), acteur britannique ;
 Shane West (1978-), acteur américain ;
 Simon West (1961-), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 Taribo West (1974-), footballeur nigérian ;
  ;
 Timothy West (1934-), acteur britannique ;
 Togo West (1942-2018), homme politique américain ;
 Tracy R. West (1976-), productrice, réalisatrice, actrice et scénariste britannique ;
 Vita Sackville-West (1892-1962), poète, romancier et jardinier anglais ;
 Wallace West (1900-1980), auteur de science-fiction américain ;
 Wesley Webb Speedy West (1924-2003), guitariste de Pedal Steel Guitar ;
 William West (1801-1861), peintre et aquarelliste anglais ;
 William West (1856-1915), acteur américain ;

personnages de fiction
 James T. West, un personnage de la série télévisée Les Mystères de l'Ouest ;
 Wally West, un super-héros appartenant à l'univers de DC Comics ;
 Iris West Allen, un personnage des comics Flash ;
 Honey West, un personnage de fiction ;
 Herbert West, un personnage de H. P. Lovecraft ;
 Julian West, un personnage du roman de 1888 Looking Backward ;
 , un personnage du soap opera australien Summer Bay.

Cinéma et télévision 

 West Side Story, un film musical de Jerome Robbins et Robert Wise, sorti en 1961 ;
 Wild Wild West, un film réalisé par Barry Sonnenfeld, sorti sur les écrans en 1999.

Sigle 

''W.E.S.T.'' peut désigner :
 W.E.S.T. (Weird Enforcement Special Team), une bande dessinée de Xavier Dorison et Christian Rossi.

Autres 
 West, revue des Éditions Jeunesse et vacances (1978-1981)
 Syndrome de West, forme rare d'épilepsie du nourrisson
 West 8, une agence hollandaise fondée en 1987
 C/1975 V1 (West), comète du nuage d'Oort
 , marque de cigarette
 (2022) West, astéroïde

Patronyme anglais